Yeniceoba (onderdistrict), een onderdistrict in Turkije
 Yeniceoba (plaats), de hoofdplaats van dit district